Mesocordylus är ett släkte av skalbaggar. Mesocordylus ingår i familjen Dryophthoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Mesocordylus